Mid-Ohio Sports Car Challenge — это автоспортивное соревнование, проводившееся на автодроме Mid-Ohio Sports Car Course. Длительность гонки ограничена временным отрезком в 2 часа 45 минут.

История 

Гонка основана в 1963 году как этап национального чемпионата по дорожным гонкам. 

С 1972 года входила в зачёт IMSA GT Championship (в 1975-77 и в 1982 году проводилось сразу по два этапа серии за сезон). 

C 2001 по 2002 и с 2004 по 2012 гг. являлась частью ALMS. С 2007 года этап совмещён с гонкой Honda Indy 200 серии IRL IndyCar.

Победители гонки прошлых лет

Ссылки 
 Ultimate Racing History: Архив гонок в Мид-Огайо
 Гоночные спортивные автомобили: Архив гонок в Мид-Огайо
 Мировые спортивные гоночные прототипы: Архив IMSA